Mamiya RZ — линейка однообъективных зеркальных среднеформатных цифровых и плёночных фотоаппаратов фирмы Mamiya, рассчитанных на формат кадра до 6×7 см. Основой для этих фотоаппаратов стала система Mamiya RZ, которая, в свою очередь, является эволюционным развитием системы Mamiya RB.

Наводка на резкость осуществляется при помощи фокусировочного меха, а не выдвижной оправы объектива. Ещё одна особенность семейства заключается в возможности поворота кассетной части на 90°, позволяющей снимать вертикальный и горизонтальный кадр без наклона всей камеры.

История 
 1982 год — Mamiya RZ67 Professional, первая модель серии RZ — получила задники со встроенным поворотным механизмом, электронную начинку.
 Mamiya RZ67 Professional II незначительные конструкционные изменения, улучшенный контроль экспозиции с шагом 0.5 EV. Улучшен механизм фокусировки.
 Mamiya RZ67 Professional IID добавлен цифровой интерфейс для прямого подключения цифрового задника.
 Mamiya RZ80 — состоит из корпуса Mamiya RZ67 Pro IID и цифрового задника Leaf Aptus-II 80 Digital Back (80Mpx). Базовая модель.
 Mamiya RZ33 — состоит из корпуса Mamiya RZ67 Pro IID и цифрового задника Mamiya DM33.
 Mamiya RZ22 — состоит из корпуса Mamiya RZ67 Pro IID и цифрового задника Mamiya DM20.

Объективы 
Объективы линейки RZ — Mamiya Sekor Z и Mamiya Sekor M. Все объективы оснащены центральным затвором SEIKO.

Модельный ряд:
 Широкоугольные объективы:
 Mamiya Sekor Z 50mm f/4,5 W — эквивалент 23мм
 Mamiya Sekor M 65mm f/4L-A — эквивалент 32мм
 Mamiya Sekor M 75mm f/3,5L — эквивалент 36мм
 Нормальные объективы:
 Mamiya Sekor Z 90mm f/3,5 W — эквивалент 44мм
 Mamiya Sekor Z 110mm f/2,8 W — эквивалент 53мм
 Mamiya Sekor Z 127mm f/3,5 W (и устаревшая модель f/3,8) — эквивалент 62мм
 Телеобъективы:
 Mamiya Sekor Z 150 mm f/3,5 W — эквивалент 73мм
 Mamiya Sekor Z 180 mm f/4,5 W — эквивалент 87мм
 Mamiya Sekor Z 210 mm f/4,5 APO — апохромат, эквивалент 102мм
 Mamiya Sekor Z 250 mm f/4,5 W — эквивалент 121мм
 Mamiya Sekor Z 350 mm f/5,6 APO — апохромат, эквивалент 170мм
 Mamiya Sekor Z 360 mm f/6 W — эквивалент 175мм
 Mamiya Sekor Z 500mm f/6 W (и устаревшая модель f/8) — эквивалент 238мм
 Специальные объективы:
 Mamiya Sekor Z 35mm f/4,5 Fisheye — фишай (180° по диагонали), эквивалент 18мм
 Mamiya Sekor Z 75mm f/4,5 Short Barrel — для использования с тилт/шифт-адаптером, эквивалент 36мм
 Mamiya Sekor Shift Z 75mm f/4,5 W — объектив с контролем перспективы, эквивалент 36мм
 Mamiya Sekor Macro Z 140 mm f/4,5M/L-A — макро-объектив, эквивалент 68мм
 Mamiya Sekor Z 180mm f/4 Variable Soft Focus — эквивалент 87мм
 Mamiya Sekor Z 180mm f/4,5 Short Barrel — для использования с тилт/шифт-адаптером, эквивалент 87мм
 Mamiya Sekor Z 100—200 mm f/5,2 — эквивалент 48-97мм

Системность 
Системные камеры Mamiya RZ67 состоят из корпуса, задника, моторного привода и шахтного видоискателя. На камеру возможна установка как цифровых, так и плёночных (под плёнку 120 и 220 типов) задников, а также задников под кассеты Polaroid.

Цифровые задники Leaf 
Для фотоаппаратов Mamiya системы RZ выпускаются цифровые задники «Leaf». В данный момент в выпуске находится две модели Credo (80 мегапикселей) и Credo 50 (50 мегапикселей).

Интересные факты 
Именно таким фотоаппаратом была сделана фотография, позже ставшая стандартными обоями в операционной системе Windows XP.

Аксессуары 
 фотовспышка Mamiya MZ 36R

Целевая аудитория, сегмент рынка 
Mamiya RZ67 — это фотоаппарат, который позволяет снимать вертикальный кадр без вращения камеры. Затвор этой камеры отрабатывает выдержку с шагом 1/2 eV, что позволяет максимально её уменьшить при синхронизации с фотовспышкой, следовательно, иметь большую диафрагму, что даёт меньшую глубину резкости. Из чего он, наиболее, относительно других, подходит для студийной портретной съёмки.

Примечания

Ссылки 
 Mamiya представляет новую цифровую камеру среднего формата RZ33 

Семейства фотоаппаратов
Системные камеры
Фотоаппараты Mamiya
Среднеформатные цифровые фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 2010 году